José Ribeiro – portugalski piłkarz, grający na pozycji skrzydłowego, były reprezentant kraju i uczestnik MŚ 1986
 José Ribeiro – portugalski piłkarz, grający na pozycji pomocnika, były zawodnik SC Beira-Mar i União Leiria